Лелуар () — фамилия. 

Известные носители:

 Лелуар, Александр-Луи (1843—1884) — французский жанровый и исторический живописец. 
 Лелуар, Жан-Батист Огюст (1809—1892) — французский художник; мастер исторической и бытовой живописи. 
 Лелуар, Луис Федерико (1906—1987) — аргентинский врач и биохимик, лауреат Нобелевской премии по химии (1970).
 Лелуар, Морис (1853—1940) — французский живописец, художник театра и кино, иллюстратор, писатель и общественный деятель.
 Лелуар, Эдмон (1912—2003) — бельгийско-швейцарский музыкант, валторнист.
 Лелуар, Элоиза Сюзанна (1819—1873) — французская художница и иллюстратор.